John Spencer peut se référer à plusieurs personnes :

 plusieurs membres de la famille Spencer qui furent maîtres-forgerons ;
 John Spencer († 1610), marchand et lord-maire de Londres ;
 John Spencer, théologien anglais ;
 John Spencer (1708-1746), homme politique britannique, père du  Spencer ;
 John Spencer (1734-1783),  comte Spencer, homme politique britannique ;
 John Spencer (1782-1845), vicomte Althorp puis  comte Spencer, homme politique britannique ;
 John Poyntz Spencer (1835-1910),  comte Spencer, homme politique britannique, vice-roi d'Irlande ;
 John Spencer (1880 - 1936), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John Edward Spencer (1924-1992),  comte Spencer, aristocrate britannique, père de Diana, princesse de Galles ;
 John Spencer (1935-2006), joueur de snooker anglais ; 
 John Spencer (1946-2005), acteur de télévision américain ;
 John Spencer (1947-), joueur de rugby à XV international anglais ;
 John Spencer (1970), footballeur écossais ;
 Un des pseudonymes de Roy Vickers.

Autre 
 C'est aussi l'ancien nom du groupe Blues Explosion.